Il doppio del torneo di tennis Graz Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Korda e Jaroslav Navrátil che hanno battuto in finale Stanislav Birner e Richard Vogel 6-3, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Petr Korda /  Jaroslav Navrátil (Campioni)
 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (semifinali)

 Stanislav Birner /  Richard Vogel (finale)
 Eric Jelen /  Damir Keretić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Graz Challenger 1989